Zidurile se poate referi la:
Zidurile, Argeș
Zidurile, Dâmbovița